Roger Prahin, né le , à Genève, en Suisse et mort le , est un joueur suisse de basket-ball.

Biographie

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Joueur international suisse de basket-ball
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1952
Naissance en octobre 1923
Naissance à Genève
Décès en février 2010
Décès à 86 ans